Спиридо́н Рома́нович Ру́дник (1914—1976) — советский военный деятель, полковник. В Великую Отечественную войну — начальник штаба 58-й гвардейской стрелковой дивизии.

Биография 

Спиридон Романович Рудник родился в 1914 году в селе Медоватая, Липовецкого уезда, Киевской губернии (ныне — Жашковского района, Черкасской области), украинец.

Призван в РККА в 1936 году Монастырищенским РВК, Винницкой области. На фронтах Великой Отечественной войны с июля 1941 года на Юго-Западном, Южном, Степном, 2 Украинском, 3 Украинском и 1 Украинском фронтах. Войну начал в звании лейтенанта.

В 1941—1945 годах занимал должности:
 помощник начальника штаба 43-го стрелкового полка, 96-й стрелковой дивизии;
 начальник штаба 43-го стрелкового полка, 96-й стрелковой дивизии;
 помощник начальника 1-го отделения штаба 14-й гвардейской стрелковой дивизии;
 командир 38-го гвардейского стрелкового полка, 14-й гвардейской дивизии;
 начальник штаба 58-й гвардейской стрелковой дивизии.

Спиридон Романович Рудник — один из участников Встречи на Эльбе советских и американских солдат 25 апреля 1945 года. Вот как вспоминает эти события Александр Тимофеевич Гордеев, командир 175-го гвардейского стрелкового полка, 58-й гвардейской стрелковой дивизии, рассказ которого опубликован в сборнике воспоминаний «Встреча на Эльбе» :

После войны С. Р. Рудник продолжал служить в Советской армии. В 1970 году по инициативе бывшего начальника штаба 58-й гвардейской стрелковой дивизии полковника Спиридона Рудника был создан совет ветеранов 58-й гвардейской стрелковой дивизии..

Награды 
 Орден Красного Знамени (Приказ 3-го Украинского фронта № 055/н от 27.05.1944);
 Орден Богдана Хмельницкого 2-й степени (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 06.04.1945);
 Орден Александра Невского (Приказ Юго-Западного фронта № 032/н от 17.01.1943);
 Орден Отечественной войны 1-й степени (Приказ 3-го Украинского фронта № 028/н от 20.03.1944);
 Медаль «За отвагу» (Приказ Южного фронта № 088/н от 01.02.1942);
 Медаль «За оборону Сталинграда»;
 Медаль «За взятие Берлина»;
 Медаль «За освобождение Праги»;
 Орден «Легион почёта» степени офицера

Примечания 

Персоналии по алфавиту